Концентратор — пристрій фізичного рівня, з'єднувальний компонент, до якого підключають усі комп'ютери в мережі за топологією «зірка».
 Концентратор напружень — у теорії пружності.
 Концентратор (збагачення корисних копалин)
 Концентратор кисню — у медицині, пристрій-джерело потоку кисню для пацієнта, що потребує оксигенотерапії.